Нямбуи — танзанийская фамилия.

Известные носители 
 Нямбуи, Джеймс — танзанийский бегун на длинные дистанции.
 Нямбуи, Сулейман (род. 1953) — танзанийский бегун на длинные дистанции.